Pianosonate nr. 7 (Beethoven)
 Pianosonate nr. 7 (Mozart)
 Pianosonate nr. 7 (Prokofjev)
 Pianosonate nr. 7 (Tisjtsjenko)